Языковка — топоним в России:

Населенные пункты 
 Языковка — деревня в Ичалковском районе Мордовии.
 Языковка — село в Аткарском районе Саратовской области.
 Языковка — село в Петровском районе Саратовской области.
 Языковка — деревня в Барышском районе Ульяновской области.
 Языковка — прежнее название села Акаро Хунзахского района в Дагестане.

Реки 
 Языковка — река в России, приток Волги, протекает в Ярославской области.
 Языковка — река в России, протекает в Ярославской области.

См. также 

 Иваново-Языковка